Palazzo Ducale ist die italienische Bezeichnung für folgende Herzogs- und Dogenpaläste:

 Palazzo Ducale (Alessano)
 Palazzo Ducale (Alvite)
 Palazzo Ducale (Bivona)
 Palazzo Ducale (Camerino)
 Palazzo Ducale (Campagna)
 Palazzo Ducale (Casamassima)
 Palazzo Ducale (Colorno)
 Palazzo Ducale (Genua)
 Palazzo Ducale (Guastalla)
 Palazzo Ducale (Gubbio)
 Palazzo Ducale (Ischia di Castro)
 Palazzo Ducale (Larino)
 Palazzo Ducale (Lucca)
 Palazzo Ducale (Mantua)
 Palazzo Ducale (Massa)
 Königlicher Palast (Mailand), auch Palazzo Ducale
 Palazzo Ducale (Misterbianco)
 Palazzo Ducale (Modena)
 Palazzo Ducale (Mondragone)
 Palazzo Ducale (Nocera Inferiore)
 Palazzo Ducale (Parma)
 Palazzo Ducale del Giardino in Parma
 Palazzo Ducale (Pavullo nel Frignano)
 Palazzo Ducale (Pesaro)
 Palazzo Ducale (Presicce)
 Palazzo Ducale (Reggio nell’Emilia)
 Palazzo Ducale (Revere)
 Palazzo Ducale (Ripacandida)
 Palazzo Ducale (Rivalta)
 Palazzo Ducale (Sabbioneta)
 Palazzo Ducale (Sassuolo)
 Palazzo Ducale (Senigallia)
 Palazzo Ducale (Tagliacozzo)
 Palazzo Ducale (Tocco da Casauria)
 Palazzo Ducale (Urbania)
 Palazzo Ducale (Urbino)
 Dogenpalast in Venedig
 Palazzo Ducale (Villarosa)